Amerikai Egyesült Államok
 Greencastle, település Indiana államban
 Greencastle, település Nyugat-Virginia államban
 Greencastle, település Ohio államban